Tarf Water kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Tarf Water (vattendrag i Storbritannien, lat 54,90, long -4,60), Skottland, 
 Water of Tarf, vattendrag, Skottland, Angus, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar